Матчи претендентов 1977—1978 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявлялся претендент на матч с чемпионом мира.

8 участников, в том числе В. Корчной (финалист предыдущего матча претендентов), Б. Спасский (участник п/ф матча цикла 1973—1975; включён в связи с отказом от участия в соревнованиях претендентов Р. Фишера), 6 призёров межзональных турниров 1976 в Маниле и Биле — В. Горт, Б. Ларсен, Э. Мекинг, Т. Петросян, Л. Полугаевский, Л. Портиш. 

 В ч/ф матчах Спасский выиграл у Горта (в дополнительном матче), Портиш — у Ларсена, Полугаевский — у Мекинга, Корчной — у Петросяна;
 В п/ф матчах Спасский — у Портиша и Корчной — у Полугаевского.
 В финале Корчной победил Спасского и завоевал право на матч с чемпионом мира А. Карповым.

Таблицы матчей

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Литература

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1977 год в шахматах
1978 год в шахматах